Ни́жняя Тата́рская Ма́йна () — деревня в Аксубаевском районе Республики Татарстан. Входит в состав Старотатарско-Адамского сельского поселения.

Этимология 
Топоним произошёл от татарского слова «түбән» (нижний) и ойконима на татарском языке «Татар Майнасы» (Татарская Майна).

Географическое положение 
Деревня находится в Западном Закамье в 4,6 км к северо-западу от центра поселения, села Старый Татарский Адам, в 24 км к северо-западу от посёлка Аксубаево и в 112 км (178 км по автодорогам) к юго-востоку от Казани. Расположена на левом берегу реки Малый Черемшан.

История 
Окрестности деревни были обитаемы в домонгольский период Волжской Булгарии, о чём свидетельствуют археологические памятники: Нижнетатмайнское поселение и 3 Нижнетатмайнских селища (I, II, III).

Основание деревни относят к первой половине XVIII века. В исторических источниках она упоминается также под названием Татарский Черемшан.

В сословном отношении в XVIII и вплоть до первой половины XIX века жители числились государственными крестьянами. Основными занятиями жителей в то время были земледелие и скотоводство.

В 1743 году в деревне была разрушена мечеть, в 1776 году она была отстроена заново.

С 1829 года в исторических документах встречаются упоминания о мектебе в деревне, в 1883 году было открыто медресе.

В начале ХХ века в деревне работали водяная мельница, 4 мелочные лавки. В это время земельный надел сельской общины составлял 1974 десятины.

До 1920 года деревня входила в состав Билярской волости Чистопольского уезда Казанской губернии. С 1920 года в Чистопольском кантоне ТАССР. С 1930 года деревня в Билярском, с 1963 — в Чистопольском, с 1964 года — в Алексеевском, с 1977 — в Аксубаевском районах.

В 1988 году в деревне был организован колхоз «Уныш». В 1995—2009 годах в составе коллективного предприятия «Майна».

Население 

 Национальный состав

Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения татары составляли 100 % из 287 человек.

Экономика 
Жители работают преимущественно в обществе с ограниченной ответственностью «Сэт Иле-Аксу».

Инфраструктура 
В деревне действуют средняя школа (с 1918 г. как начальная), детский сад (с 2015 г. присоединён к школе), дом культуры, библиотека, фельдшерско-акушерский пункт.

Религиозные объекты 
С 2007 года в деревне действует мечеть.

Известные люди 
 А. М. Назмутдинова (р. 1972) — педагог, поэтесса, писатель.

Примечания

Комментарии

Источники

Ссылки 
 
 

Населённые пункты Аксубаевского района